Webs ist der Familienname folgender Personen:
 Norbert Werbs (1940–2023), deutscher Bischof
 Ulrich Werbs (1941–2020), deutscher Theologe und Regens